Racconto fantastico, genere letterario
 Racconti fantastici, sceneggiato televisivo della RAI.
 Racconti fantastici, raccolta di racconti di Ryūnosuke Akutagawa